Kasteel van Montmirail (Dordogne), in de gemeente Cénac-et-Saint-Julien in het Franse department Dordogne
 Kasteel van Montmirail (Marne), in de gemeente Montmirail in het Franse department Marne
 Kasteel van Montmirail (Sarthe), in de gemeente Montmirail in het Franse department Sarthe